МЕ (кириллицей) может означать:
 Международная единица — используемая в фармакологии единица измерения количества вещества, основанная на его биологической активности.
 «Металлы Евразии» — журнал (официальный сайт журнала).
 Магазин ёмкостей (иногда — магазин ёмкости) — набор электрических конденсаторов определённых ёмкостей.
 Массовая единица — единица, используемая при указании пропорционального состава смесей (например: «для полного окисления 8 массовых единиц кислорода необходима 1 массовая единица водорода»).
 Массовая единица (сокр. от «атомная массовая единица» — досл. от ) — см. Атомная единица массы.
 Миллиединица.

См. также 
 ME (латиницей)
 Ме, или мэ (не сокращение) — в шумеро-аккадской мифологии социальные, этические, культурные, правовые и ритуальные установления, созданные богами.